Letnia Uniwersjada 2007
 Zimowa Uniwersjada 2007